Кэлвин Джером Мерфи (; род. 9 мая 1948 года в Норуолке, штат Коннектикут, США) — американский профессиональный баскетболист. Рост Мерфи 5 футов 9 дюймов (1,75 м), он является самым низкорослым игроком НБА, включенным в Зал славы баскетбола имени Нейсмита, а также участвовавшим в Матче всех звёзд НБА (последнее достижение принадлежит Айзее Томасу в 2016 году).

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в Ниагарском университете, в 1970 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Сан-Диего Рокетс», которая в следующем году переехала в Хьюстон, и всю свою профессиональную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1966 году стал лучшим баскетболистом среди учащихся старшей школы. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1971). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979). В 1979 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди. Два раза подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1969—1970), а также один раз — во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1968). За ним в «Рокетс» закреплён номер 23. В 1993 году был включён в Зал славы баскетбола. Всего за карьеру в НБА сыграл 1002 игры, в которых набрал 17 949 очков (в среднем 17,9 за игру), сделал 2103 подбора, 4402 передачи, 1165 перехватов и 51 блок-шот.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Средней школы Норуолка (Коннектикут)
Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами